Сибсагар:

 Сибсагар — город в индийском штате Ассам. 
 Сибсагар — округ в индийском штате Ассам.